Татищев, Иван
 Татищев, Иван Андреевич (1740—1789) — правитель Казанского наместничества, Георгиевский кавалер.
 Татищев, Иван Дмитриевич (1830—1913) — генерал от инфантерии, член Военного и Государственного советов Российской империи.
 Татищев, Иван Иванович (1743—1802) — чиновник Коллегии иностранных дел (1764—1799), затем московский почт-директор (1799—1801); известен переводами с фр., нем. и англ. языков, особенно как создатель двухтомного французско-русского словаря («лексиконы Татищева»).
 Татищев, Иван Михайлович Большой (? — 1689) — русский военный и государственный деятель, воевода, думный дворянин и окольничий во времена правления царей Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и царевны Софьи Алексеевны.
 Татищев, Иван Юрьевич (1652—1730) — московский дворянин, стольник, новгородский комендант, сподвижник Петра I, строитель первых судостроительных верфей Балтийского флота.